Goburg bezeichnet, je nach Kontext:
den Höhenzug Gobert an der Grenze Hessens zu Thüringen
den mit 543,4 Metern höchsten thüringischen Berg dieses Höhenzugs, siehe Goburg (Berg)
eine Wüstung auf dem Höhenzug Gobert bei Volkerode, siehe Goburg (Wüstung)